Адре́са
 Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. // Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою. 
 Поштова адреса — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до поштової адреси включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири. 
 Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь. 
 Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ. Адреса даних, Віртуальна адреса, Абсолютна адреса, спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання. N-рівнева адреса — непряма адреса, яка використовує рівнів N адресації. Адреса бази — адреса регістра, яка містить базову адресу. Адреса вектора переривань — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання. Адреса входу до програми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури. Адреса даних — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані. Адреса ділянки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті. Адреса зв'язку — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності. Адреса команди — адреса пам'яті, яка зайнята командою. Адреса переходу — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування. Адреса повернення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається. Адреса пристрою — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі. Адреса регістра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу. Багаторівнева адреса — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше. Базова адреса — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних. Відносна адреса — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси. Віртуальна адреса — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті. Внутрішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми. Глобальна адреса (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям. Дійсна адреса — адреса частини дійсної пам'яті. Зовнішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма. Індексована адреса — адреса, що модифікується за допомогою індексу. Істинна адреса — те саме, що абсолютна адреса. Логічна адреса — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням. Логічна адреса запису в базі даних — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних. Машинна адреса:   а) адреса у числовому вигляді;   б) те саме, що фізична адреса;   в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд. Мережева адреса — адреса порту в комп'ютерній мережі. Непряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу. Поточна адреса:   а) вміст лічильника адреси команд;   б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції. Початкова адреса:   а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних);  б) перша адреса багатоадресної команди. Пряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу. Реальна адреса — те саме, що дійсна адреса. Стартова адреса — початкова адреса, з якої починається виконання програми. Фізична адреса — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті. Широкомовна адреса — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі. Явна адреса — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення.

Див. також 

IP-адреса
MAC-адреса
Абсолютна адресація
Адрес

Посилання 
Адреса  // 

Пошта